Садигов Рашад

 Садигов Решад Фархад-огли
 Садигов Рашад Абульфаз-огли